Солид (от  «твёрдый, прочный; массивный») — римская золотая монета, выпущенная в 309 году н. э. императором Константином. Весила  римского фунта (4,55 г). Она заменила в качестве основной золотой монеты ауреус. В 314 году введена в западной части Римской империи, а в 324 году — на всей территории империи. Длительное время оставалась основной монетой и денежно-счетной единицей Римской империи, затем Византии. Греческое название византийского солида — «номизма», в Европе его чаще называли «безант» или «бизантин».

Кроме солида, чеканились также золотые монеты в ½ солида (семис или семиссис) и  солида («триенс», вес 1,52 г; в Византии больше известна как тремисс или тремиссис).

Распространение солидов 
В V—VI веках солиды получили распространение в балтийском регионе (в основном, как плата за меха и янтарь), в VI—VII веках — на Балканах, во Франции, в Нидерландах, в Скандинавии, в Германии, на Руси, в Леванте и Северной Африке (с VIII века в двух последних регионах солиды стали вытесняться арабскими динарами).

Из-за высокой пробы, которая до 1453 года (вплоть до падения Константинополя) оставалась почти неизменной (небольшие колебания имели место в 1071—1078 годах), солид оказал значительное влияние на чеканку золотых монет в соседних странах — в Восточном Средиземноморье, в государстве Сасанидов, в арабском мире, а также у варваров и в раннефеодальных государствах эпохи великого переселения народов и позже во всей Западной Европе.

В конце X — начале XI века была отчеканена первая известная золотая монета на Руси, которая внешним видом и весом (4,2 г) напоминала византийский солид. В науке эта монета получила название златник (оригинальное название денежной единицы неизвестно).

Солиды Средневековья 
В Европе недоступность источников золота и упадок торговли привели к почти полному прекращению чеканки собственной золотой монеты в IX—XII веках. Основным монетным металлом стало серебро. Солид остался денежно-счетной единицей. Он приравнивался к 12 денариям; в Германии — 12 пфеннигам (германизированное название солида — шиллинг), во Франции — 12 денье (здесь название солид претерпело изменение и дало название солю, позже — су). В Италии солид стал называться сольдо, в Испании — суэльдо.

Оживление торговли в Европе привело к возобновлению чеканки солида в XIII веке, но в связи с ухудшением качества лежащих в основе солида денариев (смотри порча монет) он стал серебряной монетой (основной золотой европейской монетой на долгое время стал дукат). Во Франции впервые серебряная монета стоимостью солид была отчеканена в 1266 году — это было подражание итальянскому «гроссо» гро турнуа.Но если качество гроша некоторое время удалось поддерживать на определённом уровне, качество европейского солида (шиллинга) продолжало ухудшаться; на смену серебряному солиду пришёл биллонный.

Солид в Восточной Европе 
К середине XV века биллонные солиды чеканили многие соседние с Речью Посполитой государства, в том числе герцогство Пруссия и Ливонская конфедерация.В 1547 году биллонный солид был чеканен в Гданьске. Король Сигизмунд I определил качество монеты: она весила 1,24 г и содержала 0,23 г серебра. Солид был приравнен к 6 денариям и составлял 1/3 гроша. На польском языке монета получила название «шелёнг», на белорусском — «шеляг».

Во время  шведско-польской войны шведы активным образом использовали монетное право городов для чеканки неполноценной монеты: в первую очередь солидов. Чеканка солидов была в Риге в 1621-1665 годах, Эльблонге - 1629 - 1635 и 1656 -1657 годы. Так же в 1644 году был открыт в  Риге государственный монетный двор  Ливонии, специализирующийся в основном на выпуске солидов в 1644-1665 годах. Пикантность ситуации дополняет тот факт, что в 1645-1648 годах на государственном монетном дворе в Риге (Ливонском), помимо основной продукции, незаконно выпускали солиды с гербом  города Риги .

Медный солид 
В 1650 году при короле Яне Казимире бит первый медный солид = 1/4 гроша (77 штук из краковской гривны, вес монеты 2,6 г). С 1659 года в течение десятилетия чеканились новые медные солиды (так называемые «боратинки») = 1/3 гроша, но из расчёта 150 штук из гривны (весом 1,35 г). Их было выпущено огромное количество.

В 1755 году король Август III в последний раз выпустил медные солиды для пополнения своей казны. Последний король Польши Станислав Август Понятовский (1764—1795), проведя денежную реформу, сохранил солид в качестве мелкой медной монеты. Последние солиды были выпущены в 1793 год в Гданьске.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 Староверов Д.А. Несколько необычных аспектов работы монетных дворов в Риге времен правления королевы Кристины // РАСМІР: Східна нумізматика. III Міжнародна науковаконференція: збірник наукових праць конференції. — Київ : Альфа Реклама, 2016 — с. 135 — 141 
 Староверов Д.А. «Польское наследие» в рижской чеканке солидов Густава II Адольфа//РАСМІР: Східна нумізматика. II Міжнародна науковаконференція: збірник наукових праць конференції. — Київ : Альфа Реклама, 2015 — с. 95 — 99, 130
 Староверов Д.А. Генрих Функе – минцмейстер в Эльбинге в 1628 г. или тайна «сердца с цановым крюком». //Двадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. - Москва, 2019. - с. 116-119
 Старовєров Д.О. До питання ідентифікації ризьких солідів Карла Х Густава //Сіверщина в історії України. Випуск 4. - Київ – Глухів 2011, - c.145-148
 Старовєров Д.O. До питання ідентифікації ризьких солідів королеви Христини // Праці центру пам'яткознавства. Випуск 18. - К., 2010 - с. 125 - 142
 Староверов Д. A. Пуансонный анализ рижских солидов Карла XI // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Вип. 21 ч.1. - К., 2012 - с. 179 - 181

Ссылки 
 Sou // Encyclopædia Britannica .

 

 

Солид
Номиналы в солидах
Монеты Древнего Рима
Византийские монеты
Средневековые монеты
Золотые монеты
Монеты Великого княжества Литовского